Bentley Azure steht für zwei Automodelle der Marke Bentley:

 Bentley Azure, die Cabriolet-Version des Bentley Continental R (1995–2003)
 Bentley Azure (2006) (2006–2009)